Mizandrija (starogrčki: μισανδρία) je patološka mržnja prema muškarcima i/ili dečacima kao polu. Njen pandan je mizoginija, mržnja prema ženama i/ili devojkama. Reč potiče od grčkih reči misos (μῖσος, „mržnja“) i anēr, andros (ἀνήρ, ἀνδρός; „čovek“). Ponekad se reč mizandrija meša sa rečju mizantropija, ali sami pojmovi nisu mnogo povezani jer mizantropija ne obuhvata samo muški pol, već čovečanstvo kao pojam.

Vidi još
 Mizoginija

Reference 

Diskriminacija
Sociologija
Мржња